

Geografia 
 Croazia
 Vis – endonimo della città di Lissa
 Vis – endonimo dell'isola di Lissa
 Francia
 Vis-en-Artois – comune del Passo di Calais

Sigle 
 Vasil Iliev Security – organizzazione criminale bulgara
 Verificatore indipendente di sicurezza – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
 Video Information System
 Visa Information System
 Volontariato internazionale per lo sviluppo – organizzazione non governativa
Vis Pesaro
 Società calcistica di Pesaro – squadra di calcio di Pesaro

Codici 
 VIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Visalia (Stati Uniti)
 vis – codice ISO 639-3 della lingua vishavan

Persone 
 Caroline Vis – tennista olandese
 Rense Vis – calciatore olandese

Altro 
 Vis – nave della Jadrolinija